Afgańskie partie polityczne:
 Partia Ojczyzny (1989-1992)
 Partia Ojczyzny (1997)